Безру́чко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Безручко, Александр Викторович — украинский кинорежиссёр, журналист.
 Безручко, Марк Данилович (1883—1944) — военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР.
 Безручко-Высоцкие — дворянский род.